Bosetti puede hacer referencia a:

Alexy Bosetti, futbolista francés.
Caterina Bosetti, voleibolista italiana.
Giulio Bosetti, actor italiano.
Giuseppe Bosetti, entrenador de vóleibol italiano.
Hermine Bosetti, soprano de coloratura alemana.
Lucia Bosetti, voleibolista italiana.
Oscar E. Bosetti, locutor y periodista argentino.
Rick Bosetti, beisbolista estadounidense.
Romeo Bosetti, cineasta y actor francés.

Otros usos
Paseo Bosetti, vía de Posadas, provincia de Misiones, Argentina.